Ко́ми-Пермя́цкий о́круг () — административно-территориальная единица с особым статусом в составе Пермского края, до 1 декабря 2005 года — субъект Российской Федерации (Коми-Пермяцкий автономный округ).

Площадь — 32 770 км². Округ расположен к западу от Уральских гор, в верхнем бассейне Камы. Население —  чел. (). Административный центр округа — город Кудымкар.

Три района Коми-Пермяцкого округа приравнены к районам Крайнего Севера.

История 
26 февраля 1925 года здесь был образован Пермяцкий округ, известный затем как  Пермяцкий национальный округ или Коми-Пермяцкий национальный округ. В источниках середины-конца 1920-х годов в рамках окружного деления области, он упоминается как Пермяцкий округ, затем Коми-Пермяцкий округ.  С начала 1930-х годов распространено официальное название Коми-Пермяцкий национальный округ.

17 января 1934 года при разделении Уральской области, как Коми-Пермяцкий округ вошёл в состав Свердловской области.

10 мая 1934 года в округе было введено районное деление.

25 января 1935 года ВЦИК утвердил новую районную сеть Коми-Пермяцкого округа.

3 октября 1938 года с выделением из Свердловской области Пермской области (в 1940—1957 годах — Молотовской), он как Коми-Пермяцкий национальный округ стал её частью.

В октябре 1977 году национальный округ преобразован в Коми-Пермяцкий автономный округ.

В 1992 году Коми-Пермяцкий АО стал самостоятельным субъектом федерации, но поскольку для полного выхода из состава Пермской области был необходим специальный федеральный закон (такой закон был принят лишь однажды в отношении Чукотского АО), Коми-Пермяцкий АО формально продолжал находиться в составе Пермской области, находясь с ней в договорных отношениях.

В 2003 году состоялся референдум, на котором жители Пермской области и Коми-Пермяцкого АО поддержали объединение в единый субъект федерации. Согласно результатам референдума, с 1 декабря 2005 Коми-Пермяцкий автономный округ объединён с Пермской областью, образовав при слиянии Пермский край с административным центром в городе Перми и утратив статус субъекта Российской Федерации.

13 мая 2019 года было заявлено о перспективах преобразования муниципальных районов Коми-Пермяцкого округа в муниципальные округа. К 2020 году районы были преобразованы в муниципальные округа.

Административное деление 
В границах Коми-Пермяцкого округа как административно-территориального образования находятся административные районы:
 Гайнский район;
 Косинский район;
 Кочёвский район;
 Кудымкарский район;
 Юрлинский район;
 Юсьвинский район;

Административным центром Коми-Пермяцкого округа является город Кудымкар.

Население 

Национальный состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края
  — Окружной портал.
 ГИС Коми-Пермяцкий округ
  — «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа» (одобрен СФ ФС РФ 24.03.2004)
 Недостижимая симметрия: об итогах «укрупнения» субъектов Российской Федерации